Slovo regularizace má více významů

 regularizace v teorii zobecněných funkcí
 regularizace jako jeden z prostředků migrační politiky